Una caleta (diminutivo de cala) es una pequeña ensenada o porción de mar que se interna en la tierra. También puede referirse a varios topónimos:

Argentina 
 Caleta Córdova, barrio del departamento de Escalante, Chubut;
 Caleta Olivares, barrio del departamento de Escalante, Chubut;
 Caleta Olivia, localidad del departamento de Deseado, provincia de Santa Cruz;
 Puerto Caleta La Misión, puerto de la provincia de Tierra del Fuego;
 Puerto Caleta Paula, puerto de la provincia de Santa Cruz;

Chile 
 Caleta Andrade, localidad de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;
 Caleta Camarones, localidad de la región de Arica y Parinacota;
 Caleta Hornos, localidad de la región de Coquimbo;
 Caleta La Arena, localidad de la región de Los Lagos;
 Caleta Lenga, playa turística de la región del Biobío;
 Caleta Wulaia, fondeadero de la isla Navarino, región de Magallanes;

España 
 Caleta de Vélez, localidad de Málaga
 Caleta-La Guardia localidad de Granada
 Caleta del Sebo, localidad de La Graciosa (Las Palmas)
 Caleta de Fuste, localidad de Fuerteventura (Las Palmas)

México 
 Playas Caleta y Caletilla, en México

Perú 
 Distrito de Caleta de Carquín, distrito de Huaura

Véase también 
 La Caleta